Joy est un nom anglais qui signifie joie.

Films 

 Joy, le titre original de l'épisode Rêves éveillés de la série Dr House ;
 Joy, un film néerlandais de Mijke de Jong (2010).
 Joy, un film américain de David O. Russell (2015).
 Joy, un court-métrage de Alexis Personné et Jérémie Piegay (2014) ;
  Joy, Joy et Joan, Joy à Hong-Kong, Joy chez les pharaons, etc., une série de films  et téléfilms érotiques tirés de la série de romans  Joy.

Musique

Œuvres 

 Joy, une chanson de François Feldman (1992) ;
 Joy, une œuvre du compositeur finlandais Magnus Lindberg ;
 Joy, une chanson d'Alain Chamfort (2015) ;
 Joy, une chanson de François Valéry (1983).

Groupes 
Joy peut aussi désigner :
 Joy, un groupe de rock autrichien.

Patronyme 

 Alfred Harrison Joy (1882-1973), astronome américain ;
 Bill Joy (1954-), informaticien américain ;
 David Joy (1983-), écrivain américain ;
 Ernest Joy (1878-1924), acteur américain ;
 Geneviève Joy (1919-2009), pianiste française ;
 Hélène Joy (1978-), actrice australo-canadienne ;
 Ian Joy (1981-), footballeur américain ;
 Iván Joy (1975-), producteur et compositeur d'origine portoricaine ;
 Jérôme Joy (1961-), compositeur français ;
 Leatrice Joy (1893-1985), actrice américaine ;
 Lina Joy (1964-), personnalité malaisienne ;
 Lisa Joy (1972-), scénariste, réalisatrice et productrice déléguée américaine ;
 Megan Joy (1985-), chanteuse américaine ;
 Melanie Joy (1966-), psychologue sociale et une activiste américaine ;
 Nicholas Joy (1884-1964), acteur britannique ;
 Petra Joy (1964-), réalisatrice, productrice, scénariste et photographe allemande ;
 Rick Joy (1958-), architecte américain ;
 Robert Joy (1951-), acteur, producteur et compositeur canadien.

Pseudonyme 

 André Joy (de son vrai nom André Gaudelette) (1925-2012), dessinateur français de bandes dessinées ;
 Joy, de son vrai nom Park Soo-young (1996-), chanteuse du girl group sud-coréen Red Velvet ;
 Joy, mannequin et chanteur japonais ;
 Vance Joy (1987-), auteur-compositeur-interprète australien.

Toponyme 

 Joy, un village du comté de Mercer dans l'Illinois, aux États-Unis.

Autres 
Joy peut aussi désigner :
 Joy, un prénom anglais ;
 Joy, un langage de programmation ;
 JOY, un parfum ;
 cyclone Joy, de 1990.

Homonymie de prénom